Kabinett Osswald bezeichnet folgende Landesregierungen Hessens unter Albert Osswald (SPD):
Kabinett Osswald I (1969–1970)
Kabinett Osswald II (1970–1974)
Kabinett Osswald III (1974–1976)